Танийа:

 Танийа Северная — является звездой в созвездии Большая Медведица.
 Танийа Южная — является звездой в созвездии Большая Медведица.